Niemcy:
 Meuselwitz – dzielnica Reichenbach/O.L.
 Meuselwitz – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land